Аллсвенскан 1973 () — 49-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 14 апреля и закончился 27 октября 1973 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1973 
Швеция
Спорт в Швеции в 1973 году